Крі́стен (, ) — ім'я та прізвище.

Ім'я 
 Крістен Андреас Фоннесбек (; 1817–1880) — данський політичний діяч.
 Крістен Белл (; 1980) — американська теле- і кіноактриса.
 Крістен Віг (; 1973) — американська актриса.
 Крістен Пазік (; 1978) — американська модель.
 Крістен Раункер (; 1860–1938) — данський ботанік.
 Крістен Стюарт (; 1990) — американська актриса.

Прізвище 
 Жорж Крістен (; 1962) — професійний стронґмен з Люксембурґа, власник 23 світових рекордів.

Інше 
 11823 Крістен (11823 Christen) — астероїд головного поясу, відкритий 2 листопада 1981 року.

Див. також 
 Крістенсен
 Крістіансен